Список кинотеатров Москвы: в нём приведены адреса, количество залов и посадочных мест в них, сайты, привязка к метро.

Внимание! Данный список не является полным: Вы можете добавлять в него отсутствующие кинотеатры: если это для Вас затруднительно — просто сообщите, пожалуйста, в произвольной форме об отсутствующем в списке кинотеатре на странице «Обсуждение».

Действующие 
  Кинотеатр расположен в торговом центре
  -
  -

{| class="wikitable sortable"
|-
! style="background:#094961; color:#eef021;" | Название !! style="background:#094961; color:#eef021;" | Год
открытия
! style="background:#094961; color:#eef021;" | Залы () !! style="background:#094961; color:#eef021;" | Адрес !! style="background:#094961; color:#eef021;" | Метро !! style="background:#094961; color:#eef021;" | Сеть !! style="background:#094961; color:#eef021;" | Веб-страница
|- bgcolor="#ffdc71"
|Балтика*
|2012
|8 ()
|Сходненская улица, 56
|Сходненская
|Киносфера
|kino-baltika.ru
|-
|Берёзка
|1962
|1 (367)
|Мартеновская, 25
|Новогиреево
|Москино
|mos-kino.ru
|-
|Вымпел
|1959
|2 ()
|Коминтерна, 8
|Бабушкинская
|Москино
|mos-kino.ru
|-
|Высота
|1965
|
|Улица Юных Ленинцев, 52
|Кузьминки
|КАРО
|-
|ГУМ Кинозал
|2011
|3 ()
|Красная площадь, 3
|Театральная
|
|gum.ru
|-
|Домжур
|2009
|2 ()
|Никитский бульвар, 8а
|Арбатская
|
|arbatkino.ru
|-
|Звезда
|1954
|1 (60)
|Земляной Вал, 18/22с2
|Курская
|Москино
|mos-kino.ru
|-
|Иллюзион
|1966
|4 ()
|Котельническая наб., 1/15
|Таганская
|
|illuzion-cinema.ru
|-
|Искра
|1939
|2 ()
|Костякова, 10
|Тимирязевская
|Москино
|mos-kino.ru
|-
|Космос
|1962
|2 ()
|Проспект Мира, 109
|ВДНХ
|Москино
|mos-kino.ru
|-
|Ладога
|1973
|3 ()
|Широкая, 12
|Медведково
|Кино Окко
|kinoteatr.ru
|-
|Мир искусства
|2001
|1 (49)
|Долгоруковская, 33с3
|Новослободская
|
|chronotop.ru
|-
|Молодёжный
|1961
|2 ()
|Люблинская, 11
|Текстильщики
|Москино
|mos-kino.ru
|-
|Октябрь
|1967
|11 ()
|Новый Арбат, 24
|Смоленская
|КАРО
|karofilm.ru
|-
|Пионер
|1955
|2 ()
|Кутузовский, 21
|Киевская
|
|pioner-cinema.ru
|-
|Победа
|1957
|2 ()
|Абельмановская, 17а
|Пролетарская
|
|pobeda-kinozal.ru
|-
|Полёт
|1974
|2 ()
|Нелидовская, 10с1
|Сходненская
|Москино
|mos-kino.ru
|-
|Пять звёзд на Новокузнецкой
|2005
|6 ()
|Б. Овчинниковский пер., 16
|Новокузнецкая
|Пять звёзд
|5zvezd.ru
|-
|Пять звёзд на Павелецкой
|2001
|5 ()
|Бахрушина, 25
|Павелецкая
|Пять звёзд
|5zvezd.ru
|-
|Салют
|1953
|2 ()
|Кедрова, 14к3
|Академическая
|Москино
|mos-kino.ru
|-
|Сатурн
|1968
|2 (492, 33)
|Снежная, 18
|Свиблово
|Москино
|mos-kino.ru
|-
|Спутник
|1958
|2 (238,40)
|Солдатская, 15
|Лефортово, Авиамоторная
|Москино
|mos-kino.ru
|-
|Тула
|1988
|3 ()
|Кухмистерова, 4
|Печатники
|Москино
|mos-kino.ru
|-
|Художественный
|1909
|4 ()
|Арбатская площадь, 14с1
|Арбатская
|
|artistic-cinema.ru
|-
|Факел
|1958
|1 (88)
|Шоссе Энтузиастов, 15/16
|Авиамоторная
|Москино
|mos-kino.ru
|-
|Юность
|1955
|1 (120)
|Маршала Рыбалко, 1/4
|Октябрьское Поле
|Москино
|mos-kino.ru
|-
|
|
|
|
|
|ЦентрФильм
|
|- bgcolor="#ffdc71"
|Алмаз Синема Алтуфьевский
|2008
|5 ()
|Алтуфьевское шоссе, 8
|Владыкино
|Алмаз Синема
|almazcinema.ru
|-
|Алмаз Синема Азовский
|2010
|4 ()
|Азовская, 24с3
|Севастопольская
|Алмаз Синема
|almazcinema.ru
|- bgcolor="#ffdc71"
|Каро на Шереметьевской
|2000
|4 ()
|Шереметьевская, 20
|Марьина Роща
|КАРО
|karofilm.ru
|- bgcolor="#ffdc71"
|Каро Алтуфьево
|2010
|3 ()
|Алтуфьевское шоссе, 70к1
|Бибирево
|КАРО
|karofilm.ru
|- bgcolor="#ffdc71"
|Каро Ангара**
|2019
|4|Чонгарский б-р, 7
|Варшавская
|КАРО
|karofilm.ru
|- bgcolor="#ffdc71"
|Каро Саларис***
|2019
|8|Киевское шоссе, 23-й км., 1
|Саларьево
|КАРО
|karofilm.ru
|- bgcolor="#ffdc71"
|Люксор Весна
|2014
|8 ()
|Алтуфьев. ш., 1-й км., вл3с1
|Алтуфьево
|Люксор
|luxorfilm.ru
|- bgcolor="#ffdc71"
|Люксор Гудзон
|2014
|8 ()
|Каширское шоссе, 14
|Каширская
|Люксор
|luxorfilm.ru
|-
|Релизпарк Зеленоград
|2019
|4 ()
|Панфиловский проспект, 6а
|
|Релизпарк
|relizpark.ru
|-
|Синема Стар Принц Плаза
|2008
|10 (549)
|Профсоюзная улица, 129а
|Тёплый Стан
|Синема Стар
|cinemastar.ru
|-
| colspan="7" |Из старого списка|-
|Nescafe-IMAX
|2003
|1 (371)
|Правобережная улица, 1б
|Речной вокзал
|
|nescafe-imax.ru
|-
|Бульвар
|2011
|5 ()
|Б-р Дмитрия Донского, 1
|Бул. Д. Донского
|
|kinobulvar.info
|-
|Бумеранг на Варшавской
|2005
|5 ()
|Варшавское шоссе, 87б
|Варшавская
|
|
|-
|Времена года
|2008
|3 ()
|Кутузовский проспект, 48
|Славянский бул.
|
|
|- bgcolor="#ffdc71"
|Каро Фильм Атриум
|2002
|9 ()
|Земляной Вал, 33
|Курская
|КАРО
|
|-
|Каро Фильм на Вернадского
|2007
|8 ()
|Проспект Вернадского, 6
|Университет
|КАРО
|
|-
|Каро Фильм Иридиум
|2008
|4 ()
|Крюковская пл., 1
|
|КАРО
|
|-
|Каро Фильм Каширский
|2001
|4 ()
|Каширское шоссе, 61к2
|Домодедовская
|
|
|-
|Каро Фильм Севастопольский
|
|6 ()
|Севастопольский пр-т, 11е
|п
|
|
|-
|Каро Фильм Тёплый Стан
|2009
|8 ()
|Новоясеневский пр-т, 1
|Тёплый Стан
|
|
|-
|Каро Фильм Щука
|2007
|10 ()
|Щукинская улица, 42
|Щукинская
|
|
|-
|Каро Фильм Южное Бутово
|2011
|8 ()
|Венёвская улица, 6
|Бульвар Ушакова
|
|
|- bgcolor="#eee0bc"
|Каро Фильм Sky 17
|2015
|17 (4000)
|Авиаконстр. Микояна, 10
|ЦСКА
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Киномакс Водный
|2014
|7 (1521)
|Головинское шоссе, 5
|Водный стадион
|
|
|-
|Киномакс Мозаика
|2014
|9 (1591)
|7-я Кожуховская улица, 9
|Кожуховская
|
|
|-
|Киномакс Пражская
|2015
|14 (2792)
|Кировоградская улица, 13а
|Пражская
|
|
|-
|Киномакс Солярис
|2004
|4 ()
|Улица Перерва, 43к1
|Братиславская
|
|
|-
|Киномакс XL
|2002
|4 ()
|Дмитровское шоссе, 89
|Селигерская
|
|
|-
|Киносфера
|2003
|4 ()
|Правобережная, 1б
|Речной вокзал
|
|
|-
|Космик
|2013
|4 ()
|Варшавское шоссе, 160
|Аннино
|
|
|-
|Люксор Vegas
|2010
|9 ()
|
|Домодедовская
|
|
|-
|Мираж синема Отрадное
|2002
|6 ()
|Декабристов, 12
|Отрадное
|
|
|-
|Pushka Митино
|2005
|6 ()
|Дубравная улица, 34/29
|Митино
|
|
|-
|Москва
|2014
|17 (397)
|Охотный Ряд, 2
|Охотный Ряд
|
|
|-
|Формула кино Европа
|2006
|9 ()
|пл. Киевского вокзала, 2
|Киевская
|
|
|-
|Синема парк на Калужской
|2004
|9 ()
|Профсоюзная, 61а
|Калужская
|
|
|-
|Синема парк Октябрьское поле
|2003
|6 ()
|Маршала Бирюзова, 32
|Октябрьское поле
|
|
|-
|Синема парк на Южной
|2007
|8' ()
|Днепропетровская, 2
|Южная
|
|
|-
|Синема парк Starlight
|2009
|
|Багратионовский пр-д, 5
|Багратионовская
|
|
|}

 * Кинотеатр Балтика открыт 08.12.2012 в ТЦ Калейдоскоп вместо снесенного одноимённого кинотеатра 1969 года постройки.
 ** Кинотеатр Ангара открыт в 2019 в РЦ Ангара на месте снесенного одноимённого здания кинотеатра 1965 года постройки.
 *** Адрес не привязан к местности, для административных целей отнесёны к району Московский

 Киноклубы 

 Временно закрытые 

 Закрытые 
  Здание кинотеатра снесено''

Примечания

Ссылки 
 Список кинотеатров Москвы на afisha.yandex.ru
 Все кинотеатры Москвы с отзывами посетителей

 
Кино
Москвы